Opfer der Leidenschaft – film del 1917 diretto da Hans Oberländer
Opfer der Leidenschaft – film del 1922 diretto da Paul Czinner
Sensualidad (titolo tedesco Opfer der Leidenschaft) – film del 1951 diretto da Alberto Gout